Павел Александрович Соколов (род. 19 апреля 1974, Коряжма, Архангельская область) — российский эстрадный певец и танцор, экс-солист группы «На-На».

Биография 
Родился в городе Коряжма. Когда Павлу исполнилось восемь лет, переехал с родителями в город Коммунар Ленинградской области.

Группа «На-На» 
В 1991—1997 годы работал артистом балета в группе «На-На».

С 1997 г. по июнь 2008 г. — солист группы «На-На».

В 2008 году вышел из состава группы «На-На».

Сольная карьера 
Продюсированием в сольной карьере Павла занимался Ким Брейтбург.

В феврале 2009 года прошли съёмки второго сольного клипа на песню «Don’t tell me».

В марте 2009 года началась ротация клипа на песню «Верная», с этой же песней принял участие в VIP-зоне на МУЗ-ТВ, а также в марте клип стартовал в «Горячей десятке» телеканала Россия, где в результате он занял 1 место.

В июле 2009 года публике была представлена новая песня «Вот и всё» — плод содружества с композитором Кимом Брейтбургом, с которым в этом же месяце был подписан контракт о продюсировании музыкального альбома Павла Соколова.

10 декабря 2009 года состоялась премьера новой песни Павла Соколова «Новогоднее настроение».

4 февраля 2010 года вышла в свет песня «Первокурсница», музыка Кима Брейтбурга на слова Александра Шаганова. Позднее был записан ремикс на эту композицию.

Личная жизнь 
Первый брак с танцовщицей Натальей Белей из группы «На-На», в ходе которого родилась дочь Алина. Второй брак с юристом Ларисой. В третьем браке с Викторией воспитывает дочь Софию.

Примечания

Ссылки 
 Официальный музыкальный портал Павла Соколова

Группа На-На